Littleborough (Grand Manchester)
Littleborough (Nottinghamshire)